Sabellomma är ett släkte av ringmaskar. Sabellomma ingår i familjen Sabellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Sabellomma